Silaus longifolius är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Carl Friedrich von Ledebour. Silaus longifolius ingår i släktet Silaus och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten S. l. laciniis-angustoribus.

Källor 

Flockblommiga växter
longifolius